Campazzo ima više značenja:
 Campazzo, Brescia
 Campazzo, Modena
 Campazzo, Parma
 Campazzo, Ravenna
 Campazzo, Verona